Fáysal II (Bagdad, 2 de mayo de 1935 - Ibídem, 14 de julio de 1958) fue el último rey de Irak desde el 4 de abril de 1939 hasta 1958.

Era hijo del segundo rey de Irak, Ghazi, quien murió en un accidente automovilístico cuando él tenía tres años. Su tío materno 'Abd al-Ilah gobernó el país como regente hasta que Fáysal alcanzó la mayoría de edad en 1953.

Reinado 
Siendo adolescente, Fáisal asistió a la escuela Harrow School en el Reino Unido, junto con su primo segundo, el rey Huséin I de Jordania. Los dos eran muy cercanos, y planearon unir sus dos reinos para así contrarrestar lo que ellos consideraban la amenaza del nacionalismo panárabe militante.

Apenas después de asumir el trono en 1953, el joven rey Fáysal viajó a Estados Unidos, causando una muy buena impresión como monarca "amigo de Occidente". En Irak, mientras tanto, el rey atendía los consejos de su tío el príncipe 'Abd al-Ilah y de su primer ministro, el general Nuri al-Said, un antiguo oficial nacionalista que ya había servido en el mismo cargo varias veces.

Las políticas nacionalistas del rey Ghazi fueron rápidamente revertidas por las simpatías probritánicas del príncipe 'Abd al-Ilah, complementadas a su vez con los planes del ministro Nuri al-Saíd, proestadounidense y partidario de mantener el statu quo donde la participación política estaba restringida a unos pocos aristócratas y miembros de la élite. El incremento de los precios del petróleo en la década de 1950 motivaron a que el rey Fáysal y sus ministros eligieran disponer de esas riquezas en proyectos de infraestructura, mientras el nivel de vida de la mayoría de la población seguía siendo muy bajo.

Descontento y derrocamiento 
El descontento entre los políticos nacionalistas y los oficiales del ejército iraquí se vio fortalecido después que en 1952 un grupo de militares de Egipto, dirigidos por Gamal Abdel Nasser,  derrocaran exitosamente a la monarquía de su país, instaurando un gobierno republicano basado en el socialismo árabe. Precisamente Fáysal II y su primo Huséin de Jordania temían que este ejemplo se expandiera a otros países árabes, pero en el caso de Irak no fue posible contrarrestar la impopularidad del régimen.

Durante la guerra del Sinaí de octubre de 1956, Irak apoyó la intervención armada de Gran Bretaña contra Egipto, lo cual aumentó el rechazo popular hacia 'Abd al-Ilah y Nuri al-Said, extendiéndose la desaprobación hacia el mismo rey Fáysal. El 1 de febrero de 1958, la vecina Siria se unió con el Egipto de Nasser para formar la República Árabe Unida.

Este evento propició que los reinos hachemitas de Irak y Jordania luchasen por fortalecer su posición al establecer un bloque monárquico similar. Solo dos semanas más tarde, el 14 de febrero, estos acuerdos fueron firmados y se constituyó la Federación Árabe de Irak y Jordania. El rey Fáysal, como miembro de mayor edad de la familia hachemita, se convirtió en jefe de Estado.

El reinado de Fáysal, junto con el nuevo Estado, llegó a su fin tan solo cinco meses después. Durante el verano de 1958 Huséin pidió ayuda militar iraquí en Jordania. Un alto oficial militar, el general Abdul Karim Qassim, usó los movimientos de tropas resultantes como la oportunidad para preparar un golpe de Estado, capturando Bagdad y proclamando una república el 14 de julio. El joven rey y los demás miembros de la familia se rindieron en la tarde de ese mismo día, pero Fáysal y 'Abd al-Ilah fueron asesinados por un oficial del ejército mientras abandonaban el palacio.

En el tiempo de su asesinato, el rey Fáysal estaba comprometido con la princesa Sabiha Fazila Khanum Sultana, única hija del príncipe Damad Muhammad 'Ali Ibrahim Bey, Efendi de Egipto, y de su esposa, la princesa Zahra Khanzadi Sultana, segunda hija del capitán y príncipe Omar Faruk, Efendi de Turquía.

Tras su asesinato, el pretendiente reconocido por el Reino Hachemita de Jordania al Reino de Irak y al Reino de Siria fue Zeid bin Hussein, Príncipe de Jordania, y, después de su muerte, Ra'ad bin Zeid, Príncipe de Jordania.

Trabajos publicados 
 Autor de “How to Defend Yourself” (1951), un libro árabe de judo y defensa personal.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas iraquíes 
  Soberano Gran maestre de la Orden de los Hachemitas.
  Soberano Gran maestre de la Orden de Faisal I.
  Soberano Gran maestre de la Orden de los Dos Ríos.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Comandante en Jefe de la Orden de la Legión al Mérito (Estados Unidos de América, 16/08/1952).
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (Reino Unido, 24/09/1952).
  Caballero Gran Collar de la Orden Hussein ibn Ali (Reino Hachemita de Jordania (1953).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés (Reino de los Países Bajos, 25/04/1953).
  Caballero Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (Estado español, 18/05/1956).
  Caballero Gran Collar de la Orden de Muhammad (Reino de Marruecos, 29/05/1956).
  Real Cadena Victoriana (Reino Unido, 16/07/1956).
  Caballero Gran Cordón de la Orden de Leopoldo [clase militar] (Reino de Bélgica, 16/07/1956).
  Caballero Gran Collar de la Orden de Pahlaví (Imperio de Irán, 18/10/1957).
  Caballero de Primera Clase de la Orden del Rey Abdulaziz (Reino de Arabia Saudita, 02/12/1957).
  Caballero Gran cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania).
  Caballero Gran Cordón de la Orden de la Independencia (Reino Hachemita de Jordania).

Ancestros

Véase también 
 Anexo:Reyes de Irak

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía en el sitio web Royal Ark
 Young King, artículo de Time Magazine de abril de 1939 
 Revolt in Bagdad. Artículo del Time Magazine de julio de 1958 
 In One Swift Hour artículo del Time Magazine del 28 de julio de 1958 

Gobernantes que fueron derrocados por un golpe de Estado
Monarcas ejecutados
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Grandes cruces de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas
Ejecutados por fusilamiento
Reyes de Irak
Ejecutados de Irak
Hachemitas
Iraquíes del siglo XX
Orden del León Neerlandés
Legión al Mérito
Fallecidos en Bagdad
Nacidos en Bagdad